Carpio (Dacota do Norte)
Carpio (Valladolid)
El Carpio

Desambiguações de topônimos